Søndermarken (Groenland), gebied in Groenland
 Søndermarken (Kopenhagen), park in Kopenhagen